Der  Begriff Humboldthain ist mehrdeutig, er kann bedeuten:
 Humboldthain (Bautzen), ein bewaldetes Naherholungsgebiet südwestlich von Bautzen
 Volkspark Humboldthain ein Volkspark im Ortsteil Gesundbrunnen des Berliner Bezirks Mitte